De Europese kampioenschappen schaatsen 1987 werden op 24 en 25 januari 1987 gereden op schaatsbaan Leangen Kunstis te Trondheim. Dit was het laatste Europees kampioenschap in Noorwegen op een onoverdekte schaatsbaan.

De Europees kampioen van 1986 in Oslo, Hein Vergeer, was de titelverdediger. De Rus Nikolaj Goeljajev veroverde de Europese titel.

Eindklassement

  * = met val
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd

1987
Langebaanschaatsen in 1987
Schaatsen in Noorwegen
Sport in Trondheim
Schaatsen 1987